GEO, Geo, Géo eller geo- kan syfta på:

 GEO – landskod ISO 3166-1 för Georgien
 GEO – nationalitetsbeteckning för motorfordon från Georgien
 GEO (tidskrift) – en tysk tidskrift
 GEO600 – en gravitationsvågsdetektor
 Geo-TV – en privat TV-station i Pakistan
 Geo Tagging – knyta en geografisk position till något
 GeoRSS – en vidareutveckling av RSS för att lägga till geografiska positionsdata i webbflöden
 geo- – ett prefix, se Lista över prefix i svenskan
 Geografi
 Geometri
 Geovetenskap

Personer
 Géo André (1889–1943), en fransk friidrottare
 Géo Laby (1900–?), en fransk skådespelare
 Geo Widengren (1907–1996), professor i religionshistoria vid teologiska fakulteten,Uppsala universitet